Eugene Beauharnais Cook – compositore di scacchi statunitense (1830-1915)
Eugene Cook – giudice della Corte suprema della Georgia (1904-1967)
Eugene A. Cook – giudice della Corte suprema del Texas (1938-vivente)